Впервые Нидерланды приняли участие на Олимпийских играх в 1900 году, и с тех пор не пропустили практически ни одного соревнования. Нидерландские спортсмены завоевали 266 медалей на летних Олимпийских играх, где самыми успешными видами спорта стали плавание и велогонки, а также 110 медалей на зимних Олимпийских играх, где наибольшее количество медалей принес конькобежный спорт. Нидерланды принимали Летние Олимпийские игры 1928 года в Амстердаме.

Наиболее успешные спортсмены

Летние игры

Зимние игры

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Нидерландов на Олимпийских играх
 Спорт в Нидерландах

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Нидерланды на официальном сайте Олимпийского движения